São Cristóvão, santo católico
 Ilha de São Cristóvão (São Cristóvão e Nevis), constituinte do Estado de São Cristóvão e Nevis

No Brasil

Municípios 
 São Cristóvão (Sergipe), em Sergipe
 São Cristóvão do Sul, em Santa Catarina

Bairros 
 São Cristóvão (bairro do Rio de Janeiro), no Rio de Janeiro
 São Cristóvão (Barra Mansa), no Rio de Janeiro
 São Cristóvão (Belo Horizonte), em Minas Gerais
 São Cristóvão (Cabo Frio), no Rio de Janeiro
 São Cristóvão (Chapecó), em Santa Catarina
 São Cristóvão (Coronel Fabriciano), em Minas Gerais
 São Cristóvão (Nova Friburgo), no Rio de Janeiro
 São Cristóvão (Salvador), na Bahia
 São Cristóvão (Timóteo), em Minas Gerais
 São Cristóvão (Vitória), no Espírito Santo
 São Cristóvão (Volta Redonda), no Rio de Janeiro

Clubes de futebol 
 São Cristóvão Atlético Clube, em Salvador
 São Cristóvão de Futebol e Regatas, na cidade do Rio de Janeiro
 São Cristóvão Futebol Clube, no município de São Cristóvão, em Sergipe
 São Cristóvão Futebol Clube (Itabira), em Minas Gerais
 São Cristóvão Futebol Clube (São Caetano do Sul), em São Paulo

Em Portugal

Freguesias 
 São Cristóvão (Montemor-o-Novo), em Montemor-o-Novo
 São Cristóvão de Lafões, em São Pedro do Sul
 São Cristóvão de Nogueira, em Cinfães
 São Cristóvão de Selho, em Guimarães
 São Cristóvão do Douro, em Sabrosa
 São Cristóvão e São Lourenço, em Lisboa

Marcos geográficos 
 Monte de São Cristóvão, monte situado na freguesia de Felgueiras

Ver também 
 
 San Cristoforo

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de esportes